'Benigno de la Torre puede referirse a:
Benigno de la Torre Suárez, músico mexicano.
Benigno de la Torre del Mar, político peruano